Diese Liste der Zweitliga-Spieler des Grazer Athletiksport-Klub (GAK) fasst jene Spieler zusammen, die in den Saisonen 1950/51 (allerdings fehlen die Angaben zu Spielen und Toren), 1974/75, von 1990 bis 1995 und ab 2019/20 in der zweithöchsten nationalen österreichischen Fußball-Liga (Nationalliga, 2. Division, 2. Bundesliga) für den GAK gespielt haben. In der Tabellen sind persönlichen Daten, die Spielposition (T = Torhüter, V = Verteidiger, M = Mittelfeld, A = Angriff), die Ligazugehörigkeit (Saison), die Anzahl der Spiele und Tore sowie die Meisterschaftserfolge angeführt.

Für die acht Spielzeiten in der 2. Liga halten Stojadin Rajkovic mit 94 Einsätzen und Edi Glieder mit 39 Toren die jeweiligen Bestmarken. Zwischen 1990 und 1995 wurden 57 unterschiedliche Spieler eingesetzt. Der GAK wurde 1974/75, 1992/93 und 1994/95 jeweils Meister der zweithöchsten Spielklasse in Österreich. 1975 und 1995 erfolgte damit auch der Wiederaufstieg in die 1. Division bzw. die 1. Bundesliga.

Statistik

Quellen 

 Transfermarkt.at
 Fußballoesterreich.at
 Für die Kaderliste Saison 1974/75: GAK-Mitteilungen 4-1974 (Hrsg. Grazer Athletiksport Klub [Red.] Konrad Reinthaler [Illustr.]), Steiermärkische Landesbibliothek Graz (Signatur: A X 3962 4° 263452 III)

Einzelnachweise 

!
Grazer Ak
Fussballspieler Grazer Ak